Йоги Феррелл (), ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Цедевита-Олимпия». На студенческом уровне играл за «Институт Индианы».

Профессиональная карьера

«Бруклин Нетс» и «Лонг-Айленд Нетс» (2016—2017) 
После того, как Феррелл не был выбран на драфте НБА 2016 года он присоединился к «Бруклин Нетс» для участия в Летней лиге. 5 августа 2016 года Феррелл подписал контракт с «Нетс», однако 21 октября 2016 года, до начала сезона, был отчислен из «Бруклина».

1 ноября 2016 года он был приобретён фарм-клубом «Бруклина» в Джи-Лиге «Лонг-Айленд Нетс». Уже 9 ноября 2016 года он вернулся в основной состав «Бруклина» и тем же вечером дебютировал в НБА, набрав 5 очков, 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 14 минут игрового времени в проигранном матче против «Нью-Йорк Никс». По ходу сезона он несколько раз переходил между клубами до 8 декабря 2016 года, когда он был окончательно отчислен из «Бруклина», в общей сложности выйдя на поле 10 раз в НБА.

Даллас Маверикс (2017—2018) 
28 января 2017 года Феррелл подписал десятидневный контракт с «Даллас Маверикс». Феррелл дебютировал за новую команду уже на следующий день, выйдя в стартовом составе и записав на свой счёт 9 очков и 7 передач за 36 минут игрового времени в победном матче против «Сан-Антони Спёрс» 105:101. 30 января 2017 года 2 он обновил свой личный рекорд результативности, набрав 19 очков в выигранном матче против «Кливленд Кавальерс». 3 февраля 2017 года в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» он набрал 32 очка и вновь обновил личный рекорд. К тому же он стал всего-лишь третьим незадрафтованным игроком, который набирал больше 30 очков за один  из первых своих 15 матчей в лиге, до него это делали Конни Хокинс (дважды) и Энтони Морроу. Также в этой игре он повторил рекорд НБА для новичков по количеству реализованных трёхочковых бросков (9). 7 февраля 2017 года он подписал многолетний контракт с «Маверикс». 11 февраля 2017 года Дерон Уильямс вернулся в строй после травмы и занял место Феррелла в стартовой пятёрке. 2 марта 2017 года Феррелл получил награду лучшего новичка месяца Западной конференции в феврале. По итогам сезона 2016/2017 он попал во вторую 2-я сборную новичков.

6 марта 2018 года Феррелл реализовал 6 трёхочковых, что помогло ему установить личный рекорд сезона 2017/2018 по набранным очкам (24).

26 июня 2018 года Феррелл получил квалификационное предложение от «Далласа». Позже, 13 июля 2018 года, «Маверикс» отозвали своё предложение и предложили ему двухлетний контракт на сумму 5,3 млн $. Однако Феррелл несмотря на предварительную договорённость с «Маверикс», всё же отклонил и второе их предложение.

Сакраменто Кингз (2018—2020) 
23 июля 2018 года Феррелл подписал двухлетний контракт с клубом «Сакраменто Кингз» на сумму 6,15 млн $.

18 декабря 2020 года Феррелл подписал контракт с клубом «Юта Джаз», однако на следующий день он был отчислен из клуба.

Кливленд Кавальерс (2021) 
11 января 2021 года «Кливленд Кавальерс» подписали десятидневный контракт с Ферреллом. 15 января 2021 года он был отчислен из состава в связи с приходом в «Кливленд» Джарретта Аллена и Торина Принса в результате трёхстороннего обмена Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». За «Кавальерс» Феррелл успел сыграть 2 матча.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Цедевита-Олимпия»